Bartels kan som auktorsförkortning betyda:

 Hans Bartels
 Paul J. Bartels

Robotskapade auktorsförkortningar